Johanna Beaufort är namnet på flera kända kvinnor ur den engelska historien: 

 Johanna Beaufort (1379-1440), Grevinna av Westmorland
 Johanna Beaufort (skotsk drottning) (1404-1445), drottning och regent av Skottland